День работника культуры:

  — День работника культуры (25 марта).
  — Всеукраинский день работников культуры и любителей народного искусства  (9 ноября).
  — День работников культуры и искусства (21 мая).
  — День работников культуры (второе воскресенье октября).

Примечания